Der Begriff Surcouf steht für

Träger des französischen Familiennamens Surcouf:
 Robert Surcouf (1773–1827), französischer Kaperkapitän und Freibeuter

andere Begriffe, die von Surcouf abgeleitet sind:
 Surcouf (Schiffsname), Schiffe der französischen Marine mit dem Namen Surcouf
 Surcouf, deutsch: Surcouf, der König der schwarzen Flagge, französischer Stummfilm aus dem Jahr 1924, uraufgeführt 1925, über das Leben des Korsaren Robert Surcouf von Luitz-Morat
 Surcouf, le tigre de sept mers, deutsch: Unter der Flagge des Tigers, französisch-italienisch-spanischer Film über das Leben des Korsaren Robert Surcouf aus dem Jahr 1966 von Roy Rowland
 Surcouf (Comic), ein Comic über das Leben des Freibeuters Robert Surcouf von Jean-Michel Charlier und Victor Hubinon